Imperatoria trilobata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Imperatoria trilobata ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trilobata